Escobonera puede referirse a:
El nombre común de la planta Cytisus scoparius.
El nombre común de la planta Mantisalca salmantica.